Ирина Ангелина може да се отнася за:
 Ирина Ангелина (дъщеря на Исак II Ангел), византийска принцеса, дъщеря на византийския император Исак II Ангел.
 Ирина Ангелина (дъщеря на Алексий III Ангел), византийска принцеса, дъщеря на византийския император Алексий III Ангел и Ефросина Дукина Каматирина.